Akinsanya ist der Familienname folgender Personen:
 Dotun Akinsanya (* 1981), nigerianischer Badmintonspieler
 Kayode Akinsanya (* 1976), nigerianischer Badmintonspieler